Ioan Sabău (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Răzvan Sabău (1977) – tennista rumeno